Букалей — деревня в Вознесенском районе Нижегородской области России. Входит в состав Благодатовского сельсовета. Жители деревни активно занимаются мочальным промыслом.

Географическое положение 
Деревня находится в 10 км от райцентра — рабочего посёлка Вознесенское.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Вознесенский муниципальный район Нижегородской области
 Книга памяти вознесенцев, павших в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
Дожили: пенсионеры в позабытой властями деревне делают мочалки, которые продают в элитные спа-салоны
Кто лыко вяжет? Как выживает древний русский промысел

Населённые пункты Вознесенского района (Нижегородская область)